Nukada (jap. ) bezeichnet:
 ein Lehen: Nukada (Han)
 den Familiennamen folgender Personen:
 Nukada Roppuku (Dramaturg und Schriftsteller)

Siehe auch: Nukata